Botschkow ist der Familienname folgender Personen:

 Gleb Wladislawowitsch Botschkow (* 1994), russischer Schauspieler
 Sergei Konstantinowitsch Botschkow (1949–2004), sowjetischer Skispringer